Мишустин — русская фамилия.

Известные носители 

 Мишустин, Александр Терентьевич (1934—1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Мишустин, Василий Иванович (1916—1999) — лётчик-истребитель, полковник, Герой Советского Союза.
 Мишустин, Евгений Николаевич (1901—1991) — советский микробиолог, профессор, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Мишустин, Михаил Владимирович (род. 1966) — председатель Правительства Российской Федерации.
 Мишустин, Семён Константинович (1904—?) — Герой Советского Союза, указ о награждении отменён.

Мишустина 

 Мишустина, Лариса Павловна (род. 1949) — советский и российский журналист, политический деятель.